Pierre Bayle, philosophe et écrivain français (1647-1706) ;
 Pierre-Marie Bayle (ou Baille) (1750-1793), homme politique français ;
Pierre Bayle (1783-1794), tambour mort au champ d'honneur en 1794 à l'âge de 11 ans ;
Pierre Bayle, céramiste (1945-2004).

Voir aussi